Rode varenbladgalmug
 Witte varenbladgalmug